Santa Victoria Este, plaats in departement Rivadavia in de Argentijnse provincie Salta
 Santa Victoria Oeste, plaats in departement Santa Victoria in de Argentijnse provincie Salta